Loa est un personnage de fiction et une membre des X-Men.

Pouvoirs 

Loa est une mutante capable de nager dans la matière solide, ce qui la désagrège après son passage.

Histoire 
Né à Honolulu, à Hawaï, Loa passait son temps à surfer dans l’océan. Quand ses pouvoirs se sont manifestés, elle a rejoint l’institut Xavier et elle est devenue l'une des membres de l'Escadron Alpha. Après les événements d'House of M, Loa fut l'une des rares mutantes à garder ses pouvoirs. Elle fut battue par Hellion alias Julian Keller lors de la bataille visant à sélectionner les futurs New X-Men organisée par Emma Frost.

Membre des X-Men